Ви́ктор Фёдорович Зенин () — советский футболист, защитник, полузащитник.

Воспитанник школы «Урал» (Пермь). Всю карьеру провёл в пермской «Звезде», сыграл в 1962 и 1965—1975 годах 310 матчей, был капитаном команды.

Примечания

Ссылки 
 На сайте footbook.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Звезда» Пермь